Název Zderaz má více sídel: 
 Zderaz (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Zderaz (Biřkov) – část obce v okrese Klatovy
 Zderaz (Kolešovice) – část obce v okrese Rakovník
 Zderaz (Praha) – zaniklá osada na území hlavního města Prahy, v oblasti dnešní ulice Na Zderaze

Externí odkazy